Marunka může být:

 Marunka – zdrobnělina ženského jména
 Marunka – lidový název léčivé rostliny
 Marunka (odrůda) – odrůda naťové kadeřavé petržele typu Moskrause